Beyerl ist der Familienname folgender Personen:

 Beppo Beyerl (* 1955), österreichischer Schriftsteller
 Josef Beyerl (1898–1934), österreichischer Polizist und Opfer des Nationalsozialismus
 Mia Beyerl (1900–1989), österreichische Opernsängerin, Pianistin und Musikpädagogin 

Siehe auch:
 Baierl
 Bayerl
 Beierl
 Bayerle
 Beierle
 Beyerle